HI Parkes All Sky Survey (HIPASS) — обширный астрономический обзор неба в  линии нейтрального водорода HI. Большая часть данных была получена в период с 1997 года по 2002 год на 64-метровом телескопе Обсерватории Паркса. HIPASS покрывает 71% неба; в рамках данного обзора было идентифицировано более 5000 галактик. Наиболее крупными каталогами галактик являются "HIPASS Bright Galaxy Catalog" (HIPASS BGC, "Каталог ярких галактик HIPASS"), южный каталог HIPASS (HICAT) и северный каталог HIPASS (NHICAT).  При наблюдениях было обнаружено более 5000 галактик (включая несколько новых), лидирующий рукав Магелланова Потока и несколько газовых облаков, в которых отсутствуют звёзды.

Обзор 
Обзор HIPASS исследовал объекты со скоростями от -1280 до 12700 км/с. Это первый обзор, покрывающий все южное небо и северное до +25 градусов.

Наблюдения южного неба
Наблюдения южного неба начались в феврале 1997 года и завершились в марте 2000 года, при этом было сделано 23020 сканирований областей размером 8 градусов длительностью 9 минут каждое. В рамках обзора HIPASS всё южное небо было просканировано пять раз. Каталог южных галактик HIPASS  (HICAT) содержит 4315 источников излучения в линии HI.

Наблюдения северного неба
Северный обзор HIPASS позволил наблюдать некоторые объекты северного неба. Область скопления галактик в Деве полностью наблюдалась в рамках северного обзора. Каталог северных источников (NHICAT) содержит 1002 источника излучения в линии HI.

Приёмник излучения
Наблюдения в рамках обзора HIPASS проводились в Обсерватории Паркса с помощью многоканального приёмника. Прибор состоит из расположенного в фокальной плоскости массива из 13 отдельных приёмников излучения, образующих шестиугольную фигуру. Приёмник создавался в рамках сотрудничества нескольких институтов и спонсировался Australian Research Council (ARC) и Australia Telescope National Facility (ATNF) для обеспечения обзоров HIPASS и ZOA.

Открытия

Лидирующий рукав Магелланова Потока
В рамках обзора HIPASS был открыт лидирующий рукав Магелланова Потока, являющийся продолжением потока за пределами Магеллановых Облаков. Наличие такого рукава потока было предсказано моделями приливного влияния Галактики на Магеллановы Облака.

HIPASS J0731-69
HIPASS J0731-69 представляет собой облако газа, не содержащее звёзд. Оно ассоциировано с асимметричной спиральной галактикой  NGC 2442. Вероятно, HIPASS J0731-69 было оторвано от галактики  NGC 2442 её компаньоном.

HIPASS J1712-64
HIPASS J1712-64 является изолированным внегалактическим облаком нейтрального водорода, не содержащим звёзд. Облако представляет собой двойную систему и обладает слишком малой плотностью для формирования звёзд. HIPASS J1712-64, возможно, было выброшено в результате взаимодействия Магеллановых Облаков и Млечного Пути .

Новые галактики в группе Центавр A/M83
В рамках данного обзора было обнаружено десять новых галактик в группе Центавр A/M83, что привело к увеличению количества известных галактик в данной группе до 31.

Примечания

Астрономические исследования